Tartar steht für:

 eine andere Schreibweise von Tatar, siehe Tataren 

geographische Objekte:
 Tartar GR, Ort im Bezirk Hinterrhein, Kanton Graubünden, Schweiz (ehemalige Gemeinde)
 Tartar (Fluss), Fluss im Kaukasus 
 Tartar Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
sowie:
 RIM-24 Tartar, US-amerikanische Luftabwehrrakete
 HMS Tartar (F43), britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg

Tartar ist der Familienname folgender Personen:
 Luc Tartar (* 1946), französischer Mathematiker
 Vance Tartar (1911–1991), US-amerikanischer Biologe und Embryologe

Siehe auch:
 Tatar
 Tərtər
 Tartaro
 Tarter